Csehország
 Čechy, település a Přerovi járásban
 Čechy pod Kosířem, település a Prostějovi járásban
 Čechy, Děčín településrésze a Děčíni járásban
 Szlovákia
 Komáromcsehi (szlovákul Čechy), község a Nyitrai kerület Érsekújvári járásában